Шнякино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Юровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Юровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 22,5 км, до центра муниципального образования Юрово — 2,5 км. Ближайшие населённые пункты — Мошенниково, Ломок, Акинфовица.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
 Шнякино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района